Андрущенко Сергій Анатолійович — український генерал
 Андрущенко Сергій Миколайович — український військовик-миротворець